Николай Кривошеин:
 Кривошеин, Николай Афанасьевич (1908—1976) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Кривошеин, Николай Иванович (1885—1936)
 Кривошеин, Николай Григорьевич (1893—1968) — парагвайский инженер.